Интеграл Фреше — интеграл, задаваемый на множестве элементов  произвольной природы.
 
Для определения интеграла Фреше на множестве  рассматривается некоторое -кольцо множеств  с заданной на нём счётно-аддитивной функцией множества  c вариациями  и . Пусть  — неотрицательная действительная функция элемента  пространства . Функция  называется суммируемой относительно  на множестве , если сходится ряд  при некотором разбиении множества  на непересекающиеся слагаемые , , .

Интеграл в смысле Фреше от функции  определяется как разность интегралов относительно  и .

Необходимые и достаточные условия существования интеграла Фреше 
Для того, чтобы суммируемая функция  была интегрируемой в смысле Фреше, необходимо и достаточно, чтобы при всяком действительном  множество  отличалось от множества из -кольца  на некоторое подмножество множества меры нуль, принадлежащего -кольцу.

Литература 
 

Интегральное исчисление
Интегралы
Теория меры